Свидня:

 Свидня — село в Болгарии. Находится в Софийской области, входит в общину Своге.
 Свидня — село, Буйвалевский сельский совет, Кролевецкий район, Сумская область, Украина.